Il doppio del torneo di tennis Swedish Open 1998, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Magnus Gustafsson e Magnus Larsson che hanno battuto in finale Lan Bale e Piet Norval 6-4, 6-2.

Teste di serie

 Nicklas Kulti /  Mikael Tillström (semifinali)
 Brandon Coupe /  David Roditi (primo turno)

 Peter Nyborg /  Menno Oosting (primo turno)
 Assente

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Swedish Open 1998
ATP Tour 1998